Heliogabal (El Gabal) – syryjski bóg słońca
 Heliogabal – cesarz rzymski z dynastii Sewerów